— японский аниме-сериал, созданный по мотивам одноимённой карточной игры для мобильных устройств на платформе Android и IOS. Транслировался по телеканалу Sun TV с 6 октября по 29 декабря 2014 года. Всего выпущено 12 серий аниме. Открытие к аниме «EXiSTENCE» исполняла группа под названием SiM, а концовку — «Promised Land» исполняла Риса Симицу. Сериал лицензирован компанией  Funimation для показа на территории США.

Сюжет

Rage of Bahamut: Genesis 
Когда-то давно миру угрожал дракон по имени Бахамут, чей огонь сжигал целые царства. Боги, люди и демоны объединились, чтобы одолеть и запечатать дракона. Проходят века, действие разворачивается вокруг Фаваро, жулика и уличного разбойника и постоянно преследующего его Кайсара, который пытается отомстить за смерть его отца. Однажды в городе объявляется таинственная девушка по имени Амира, которая просит Фаваро отвести её в далёкую страну Хельхейм, парень не воспринимая её слова всерьёз обещал отвезти её в обмен на поцелуй, к несчастью Фаваро — Амира оказывается могущественным демоном и в качестве залога накладывает на Фаваро заклинание, после чего у него отрастает демонический хвост. Чтобы избавиться от него, Фаваро придётся сдержать своё обещание. Позже выясняется, что Амира является одним из двух божественных ключей, с помощью которого можно воскресить дракона Бахамута, поэтому на девушку объявляет охоту группа демонов под предводительством Вельзевула, которые с помощью дракона намереваются захватить весь мир...

Rage of Bahamut: Virgin Soul
Прошло 10 лет с тех пор, как Бахамут был снова повержен, молодой король Чариос XVII на костях порабощённых демонов выстраивает новое процветающее государство. В её столицу для заработок прибывает Нина, молодая девушка-дракон и судьба её сводит с Азазелем, демоном-террористом, пытающимся освободить демонов-рабов и охотится на рабовладельцев и Мугаро, а также таинственным ребёнком, обладающем силой ангела. Одновременно за Азазелем охотится Кайсар, благородный рыцарь и со временем он начинает сомневаться с установленным в государстве миропорядком. Сами Ангелы считают крайне важным найти и поймать Мугаро и о помощи просят Бахуса, в обмен на возможность снова занять место среди богов.

Rage of Bahamut: Manaria Friends

Персонажи 

 Сэйю: Хироюки Ёсино
 Главный герой истории, он же «антигерой». Охотник за головами, жулик и вор, лишённый каких либо признаков совести и чести. Когда то давно дружил с Кайсаром, но предал его, напав вместе с отцом-разбойником на отца Кайсара. Хотя сам Фаваро не очень силён, он мастер по обману, чем нередко выигрывал положение в бою и таким способом побеждал неприятеля. Когда Фаваро в очередной раз соврал про то, что знает лёгкий путь в страну Хельхейм, это нечаянно услышала Анира и попросила отвезти её туда. Фаваро, не восприняв всерьёз слова девушки согласился отвезти девушку в обмен на поцелуй, однако Амира в залог наложила проклятие на Фаваро, и у него вырос дьявольский хвост. Фаваро поневоле начал следовать за девушкой, сначала пытаясь её убить, когда та потеряет бдительность, но со временем главный герой лучше узнаёт Амиру и спасает её несколько раз, тогда он всерьёз соглашается следовать за ней в Хельхейм. В финальной битве пронзает голову дракона Бахамута и тогда становится ясно, что именно Фаваро оказался тем самым рыцарем из пророчества, который должен повергнуть дракона, однако теряет тогда правую ногу. Во втором сезоне выступает бывшим учителем Нины. 

 Сэйю: Го Иноуэ
 Главный герой истории, охотник за головами. Родом из знатной семьи, является полной противоположностью Фаваро, преисполнен чувством чести, благородства и преследует Фаваро, чтобы отомстить за смерть отца. Когда то в детстве дружил с ним, и раскрыл все секреты и семейном достоянии, после чего Фаваро предал его и вместе с отцом разбойником ограбил кавалерию под предводительством отца Кайсара. После чего отца повесили, а род Лидфальд был лишён рыцарского титула. В первой половине сериала преследует Фаваро, за ним начинает следовать Рита, но позже Кайсар прощает Фаваро и решает защищать Амиру. В финальной битве теряет кисть руки. Восстанавливает титул рыцаря. После победы над Бахамутом стал генералом Орлеанских рыцарей. Во втором сезоне стал рыцарем и служит Чариосу XVII, но сомневается с правильности его действий. Случайно погибает от руки Азазеля и Жанны Д'Арк, закрывая собой короля. После всех событий воскрешен Ритой. 

 Сэйю: Риса Симидзу
 Главная героиня, таинственная девушка, которая решает следовать за Фаваро, веря в то, что он отведёт её в Хельхейм. Она является полу-ангелом и -демоном. До начала событий по приказу Лаввалейя украла ключ Богов, который слился с её душой. Она мечтает попасть в Хельхейм, чтобы увидеть свою мать. В человеческой форме очень наивная и добра к окружающим, но в то же время в демонической форме невероятно сильна и безжалостна к врагам. Потеряла одно крыло при попытке выкрасть Ключ Богов из божественного пантеона. Позже оказалось, что воспоминания Амиры были ложными, а на деле она является результатом эксперимента демона Вельзевула над девушкой-ангелом, после чего частица её души, слившейся с силой Вельзевула, превратилась в Амиру. В конце концов Амира сливается с драконом Бахамутом, что пробуждает его, и умирает вместе с ним, успев попрощаться с Фаваро.

 Сэйю: Миюки Савасиро
 Девочка, владеющая магией некромантии, однажды она единственная осталась живой в деревне, и ей в руки попала книжка некроманта, она стала баловаться ей, создавая вокруг себя деревню живых мертвецов, также создавая иллюзию, будто бы все ещё живы. Кайсар попал под действие иллюзии и чуть сам не погиб. Рита попыталась с помощью зомби напасть на главных героев, но потерпела поражение и сама оказалась укушенной зомби, после чего сама превратилась в живого мертвеца но благодаря знаниям магии некромантии сохранила рассудок и решила следовать за главными героями «забавы ради». Несмотря на своё отношение к окружающим, не раз спасает главных героев, в том числе и во время последней битвы. После победы над Бахамутом стала доктором и вылечивает демонов. Спасла Азазеля. В конце второго сезона воскрешает Кайсара из мертвых. 

 Сэйю: Хироаки Хирата
 Рыцарь, стоящий на службе у короля Чариоса. Выдаёт себя за отца Амиры и якобы защищал её, когда та была в изгнании. На деле это один из многих обликов демона-оборотня, который приказал Амире украсть божественный ключ и мастерски манипулирует чувствами людей и демонов. Он также стал манипулировать Вельзевулом, который намеревался с помощью дракона покорить весь мир. Изобрёл зелье, которое может превращать людей в демонов и так преобразовал Жанну д'Арк и Фаваро, но их в обратное состояние вернула Рита. Его в конце концов побеждает Фаваро посредством обмана.

 Сэйю: Мэгуми Хан
 Женщина-рыцарь, которая получила от ангелов божественное благословение и святое оружие, способное одним ударом повергать самых могущественных демонов. Люди и Ангелы были уверенны, что именно Жанна должна была стать рыцарем из пророчества, однако король Чариос  испугался такого успеха Д'Арк среди народа, и побоялся, что та может захватит власть в стране. В результате король решает сжечь на костре женщину, но её «спасает» Лаввалей, превратив в демона. Преобразованная Жанна переносит весь свой гнев на ангелов, и убивает многих из них. В конце концов она получает зелье Риты, которое превращает её обратно в человека. Имела чувства к архангелу Михаилу. После данных событий была лишена благословения, став обыкновенным рыцарем, и терпев на себе презрение, так как является женщиной. Когда во главе королевства встал Чариос младший, отказалась помогать ему в свержении богов, за что была изгнана за пределы города, и где во время одной из молитв, родила Мугаро при непорочном зачатии. Когда к её дому прибыла Софиэль, спасавшись бегством от солдат Чариоса, солдаты решили, что Жанна в союзе ангелом и решили избавится от Жанны и Мугаро, решив, что они представляют угрозу государству. В результате Жанна была схвачена солдатами и заточена в тюрьму, а Мугаро сбежал. Позже в тюрьме знакомится с Ниной и узнав о состоянии Мугаро решила сбежать оттуда. 

 Сэйю: Хироси Ивасаки
 Чернокожий начальник Фаваро, даёт ему деньги за убитых преступников. Принадлежит к расе богов, (точнее принадлежит к низшей касте чернокрылых ангелов-воинов) и всегда передвигается в своей карете. Хронический алкоголик и в течение сериала всегда появляется в пьяном виде, за исключением последней битвы. Во втором сезоне выясняется, что он по профессии охотник за головами и был изгнан Богами на землю. Даёт убежище Нине и по прежнему пьянствует. Позже боги предлагают ему вернуться на небеса при условии, если тот найдёт и доставит им Мугаро. Однако узнав о дитя, он ничего не доложил богам, за что был заточён ими. 

 Сэйю: Сётаро Морикубо
 Говорящая утка Бахуса. Как и Бахус, является божеством. Фаваро и Амира постоянно намекают на то, что были бы не прочь съесть её. Во втором сезоне дружится с Ниной и зарабатывает с ней на уличных состязаниях. 

 Сэйю: Масакадзу Морита
 Демон, задача которого заключалась в поимке Амиры. Именно он повинен в смерти отцов Фаваро и Кайсара. Первого убил на месте, второму ради забавы подстроил казнь. В результате атаки на замок терпит поражение от Жанны Д'Арк, после чего его чуть не уничтожает Вельзевул. После этого становится козлом отпущения в мире демонов, так как однажды потерпел поражение от человека. В конце концов из чувства мести он в последней битве решает помочь главным героям в борьбе против Вельзевула и Бахамута. После победы над Бахамутом скрывался ото всех, позже, когда демонов эксплуатировали как рабов, осуществлял освободительные рейды и стал известен, как перебинтованный демон. Одновременно с этим основал похоронное бюро, в котором очищал гладиаторскую арену от трупов. Увидев силу Нины, попытался склонить её на своё сторону и вовлекал в сражения. При очередной попытке саботажа, был схвачен и вынужден сражаться на гладиаторских играх. 

 Сэйю: Эри Китамура
 Слуга Азазеля, впоследствии предавшая хозяина  после его проигрыша Жанне Д'Арк. Выполняет роль шпиона и в битве не принимает открытого участия. Любит разговаривать и играть со своими куклами-марионетками в виде шпицов. Обожает пытки. Во втором сезоне как и остальные демоны, становится рабыней и ублажает клиентов в одном из баров в Мистарсии.

 Сэйю: Цуоси Кояма
 Слуга Азазеля, звероподобный демон, который был впоследствии убит Жанной Д'Арк.

 Сэйю: Тэссё Гэнда
 Король государства, где происходит основное действие. В начале он кажется доброжелательным и присваивает Фаваро с Кайсаром титул рыцарей, но позже им начинает манипулировать Лаввалей, который внушает королю, что Жанна Д'Арк намеревается свергнуть её и Чариос устраивает смертную казнь Жанны. Позже погибает во время пожара.

 Сэйю: Руюдзабуро Отомо
 Могущественный демон, который намеревается пробудить дракона Бахамута, чтобы с его помощью покорить весь мир. Ему в этом помогает Лавалей, именно он фактически является отцом Амиры, которая родилась из частицы души ангела, которая слилась с силой Вельзевула. Был убит в последней битве.

Сэйю: Сумирэ Морохоси
 Главная героиня второго сезона аниме-сериала, по профессии охотница за головами, хотя ещё никого не убила и обучалась у Фаваро. Молодая девушка с короткими розовыми волосами. Принадлежит к расе людей-драконов, о существовании которых мало кто подозревает. Например Азазель думал, что она тоже демон. Обладает колоссальной силой. Жизнерадостная и легкомысленная. Может непреднамеренно превратится в дракона, если испытывает сильное либидо. Поэтому избегает близкого контакта с молодыми парнями, однако после того, как влюбилась в таинственного незнакомца (переодетого Чариоса), её интерес к незнакомым мужчинам погас. Жила у Бахуса и в результате сотрудничества с Азазелем была заключена в тюрьму, где познакомилась с Жанной Д'Арк и позже совершила вместе с ней побег. В конце сериала теряет голос.

 Сейю: Кэнсё Оно 
 Юный рыцарь. Использует имя своей благородной семьи, чтобы пробиться к Орлеанскими рыцарям. Однако этот же орден, ныне потерявший свою славу, является причиной его глубокого разочарования. Убивает Мугаро, чтобы попасть в отряд ониксовых рыцарей, но приходит в ужас, узнав, что они являются практически ходячими мертвецами на своей службе, и позорно сбегает. Ранит Диаса. Убит маленьким демоном. 

Сейю: Юитиро Умэхара
Король Мистарсии. Расчётливый политик, готовый прибегнуть к любым средствам, если они помогут достигнуть его цели. Не боится ни Бога, ни Дьявола, а потому использует запрещённую силу, украденную у ангелов. Жестокий и безжалостный, но одновременно мечтающий подарить процветание человечеству и сделать его сильнейшим над богами и демонами. У него образовались особые антагонистские отношения с Жанной Д’Арк, так как та одна из немногих, кто не пожелал подчиняться его воле и периодически посещает тюрьму в попытке сломить волю женщины и узнать больше о её дитя. Любит переодеваться в простолюдина и гулять по городу, так познакомился с Ниной и у них даже завязались романтические отношения, но узнав о том, что она дракон и помогала перебинтованному демону, заточил её в темницу.  Но, не смотря на это, все равно проявлял свои чувства к Нине, хотя и всячески это скрывал ради её безопасности.  В конце истории они вместе танцуют при свете Луны в замке короля. Из-за уничтожения Бахамута лишился полностью зрения.

Сейю: Ясухиро Мамия
Адъютант при Орлеанском ордене, оказывающий различную помощь Кайсару. Добрый и заботливый человек. Постоянно справляется о благополучии своего подчинённого Алессанда.
 
Потерянное дитя, сопровождающее Азазеля. Помогает в похоронном доме. Полу-ангел и полу-человек, сын Жанны Д'Арк, появившийся в результате непорочного зачатия, и живший с матерью какое-то время за городом. Изначально у него были крылья, но Жанна в попытке упрятать сына от солдат Чариоса, отрезала их и окропила его кровью демонов, из-за чего волосы Мугаро потемнели. На момент начала второго сезона он сопровождает Азазеля, но позже начинает следовать за Ниной, поселившись в повозке Бахуса. Предпочитает женскую одежду, поэтому Нина стала думать, что Мугаро — девочка. Однако когда Мугаро находит Софиэль, боги забирают мальчика на небеса. Впоследствии он сбегает оттуда на землю благодаря Нине. Погибает от кинжала Алессандра, хоть  Рита и пытается его спасти. Похоронен своей матерью. В конце мы видим, как Жанна и Азазель стоят у его могилы и смотрят на надгробную плиту.
 
Сейю: Маая Сакамото
Ангел, служащий Габриэль. Одна из кандидаток в великие ангелы. Замаскировавшись под человека, прибыла в Мистарсию чтобы найти дитя. Когда-то давно спасалась бегством от рыцарей Чариоса и забрела в хижину Жанны Д'Арк, где смогла спрятаться, в то время, как рыцари переключили внимания на Жанну и её Дитя. За это Софиэль благодарна Жанне и намеревается спасти её из тюрьмы.

Критика 
Роуз Бриджес, критик сайта Anime News Network отметил, что главная особенность аниме-сериала заключается в его «нетипичности» для других аниме-произведений в самой прорисовке и сюжете, ориентированной на западную аудиторию. В сюжете присутствует множество отсылок на западный кинематограф, особенно фильмы с жанром вестерн. Другая особенность аниме заключается в его большом разнообразии фантастического мира. Если бы в сериале отсутствовали сцены насилия и сексуального характера, он идеально подходил бы для семейного просмотра. В общем аниме по мнению критика получилось очень красочным, необычным и весёлым, которое приносит «свежий ветер» в стагнирующий мир аниме. Хотя сериал создавался по мотивам карточной игры, он стал чем-то большим, чем просто реклама на игру.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
 

Аниме и манга о зомби